Nizigiyimana ist der Familienname folgender Personen:
 Karim Nizigiyimana (* 1989), burundischer Fußballspieler
 Marie-Rose Nizigiyimana (* 1966), burundische Politikerin